Ocoroni es un término que se puede referir a:

Pueblo ocoroni, antigua etnia que habitaba el norte del hoy estado mexicano de Sinaloa;
Río Ocoroni, río del estado mexicano de Sinaloa;
Santiago de Ocoroni, población del estado mexicano de Sinaloa.